Portaveu, persona autoritzada per una col·lectivitat per a parlar en nom del grup
 Portaveu (instrument musical)